Краљевина Хрватска и Славонија (1868—1918), била је номинално аутономна краљевина унутар Краљевине Угарске у саставу Аустроугарске Монархије;
 Покрајина Хрватска и Славонија (1918—1925), била је привремена територијална јединица Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.